Evolution puede hacer referencia a:

Cine y televisión 
 Evolution (2001), película dirigida por Ivan Reitman.
 X-Men: Evolution, serie animada basada en los X-Men.

Música 
 Evolution (1979), álbum de Journey.
 Evolution (1995), álbum de Tony MacAlpine.
 Evolution (1997), álbum de Boyz II Men.
 Evolution (1999), álbum de Edge of Sanity.
 Evolution (2012), álbum de Paul van Dyk.
 Evolution de la boyband CD9.
 «Evolution» (2001), canción de la cantante Ayumi Hamasaki.
 «Evolution» (2007), canción del grupo de nu metal Korn.
 «Evolution» (n/d), canción de Mercromina.
 «Evolution», canción de la boyband CD9.

Miscelánea 
 Evolution, antes conocido como Novell Evolution, un gestor de información personal y de trabajo en grupo para GNOME.
 Evolution Call Center, software gratuito para call centers.
 Evolution: The World of Sacred Device, videojuego para Dreamcast.
 Evolution 2: Far Off Promise, secuela del anterior.
 Evolution Worlds, videojuego para Nintendo GameCube.
 Evolution, exequipo de relevo de lucha profesional de la WWE.
 Evolution, edificio en construcción en Moscú.
 Evolution, una revista científica.